Le Petit Nicolas est un recueil de nouvelles illustré de René Goscinny et de Jean-Jacques Sempé. C'est le premier qui met en scène le personnage du même nom. Il contient 19 histoires et est paru en 1960.

Contenu

Un souvenir qu'on va chérir 
La classe de Nicolas va se faire prendre en photo. Mais les élèves, turbulents, compliquent cette tâche...

Les Cow-boys 
Nicolas invite quelques-uns de ses amis chez lui pour jouer aux cow-boys. Mais ils ne sont pas très bons joueurs...

Le Bouillon 
La classe de Nicolas a un nouveau surveillant très sévère, M. Dubon, surnommé "Le Bouillon".

Le Football 
Nicolas et ses camarades décident de jouer au football, mais ils ne sont pas de bons joueurs. Il n'y a même pas de ballon, parce qu'Alceste l'a oublié.

On a eu l'inspecteur 
La classe de Nicolas reçoit la visite d'un inspecteur de l'éducation. Malgré les efforts des élèves, ils ont des difficultés à plaît à l'inspecteur...

Rex 
Nicolas recueille un chien perdu qu'il appelle Rex. Cela amuse son père mais déplaît à sa mère...

Djodjo 
Un élève étranger, George Macintosh, entre dans la classe de Nicolas pour apprendre le français. Il donne un coup de poing à Eudes. Les enfants ne lui apprennent que des gros mots. Le lendemain matin, George ne revient pas à l’école, alors Nicolas et ses amis en déduisent que ses parents pensent qu’il en a appris suffisamment sur le français.

Le Chouette Bouquet 
Nicolas achète un grand bouquet de fleurs pour l'anniversaire de sa mère, mais ses camarades se moquent de lui.

Les Carnets 
Nicolas et ses camarades reçoivent leurs carnets de notes mensuels. Les rapports sont très défavorables et ils ont peur de les montrer à leurs parents. Heureusement pour Nicolas, ses parents ont d'autres problèmes que les notes de leur fils.

Louisette 
Nicolas et ses parents reçoivent la visite d'une petite fille, Louisette, et de sa mère. Nicolas ne s'entend pas bien avec Louisette, au début...

On a répété pour le ministre 
Le Premier Ministre venant visiter l'école, les élèves doivent répéter une cérémonie pour l'accueillir.

Je fume 
Alceste a volé un cigare et invite Nicolas à le fumer avec lui.

Le Petit Poucet 
La classe de Nicolas répète pour une pièce de théâtre inspirée du Petit Poucet.

Le Vélo 
Nicolas reçoit un vélo, mais a du mal à le prendre en main.

Je suis malade 
Nicolas, étant malade, doit rester au lit mais ne supporte pas bien de ne plus être aussi actif qu'avant...

On a bien rigolé 
Nicolas et Alceste décident de faire l'école buissonnière, mais ne sont pas très fiers de leur décision...

Je fréquente Agnan 
Nicolas est invité à jouer chez Agnan mais il va faire plein de bêtises et va être renvoyé chez lui...

M. Bordenave n'aime pas le soleil 
Le souci de M. Bordenave, surveillant à l'école, c'est qu'il n'aime pas le soleil. Mais tout le monde aime le soleil. Mr Bordenave  est un cas à part !

Je quitte la maison 
En ayant assez de l'autorité de ses parents, Nicolas fait son baluchon et décide de quitter la maison pour se refaire une nouvelle vie...

Éditions 
 Paris : Denoël, 1960, 120 p.
 Paris : le Livre de poche, 1969, 160 p. (Le Livre de poche ; 2406)
 Paris : Gallimard, 1973, 156 p. (Collection Folio ; 423).  
 Paris : A. Colin : Gallimard, 1977, 63 p. (Folio F. Folio guides 1). Extraits présentés par Suzanne Chatignoux.
 Paris : Gallimard, 1980, 74 p. (Collection Grands textes illustrés)
 Paris : Gallimard, 1982, 156 p. (Bibliothèque Folio junior). 
 Paris : France loisirs, 1991, 115 p. 
 Paris : Denoël, 1994, 116 p. 
 Paris : Gallimard jeunesse, 1994, 149 p. (Lecture junior ; 40). 
 Paris : Gallimard, 2000, 176 p. (Collection Folio junior ; 940. Édition spéciale). 
 Paris : Denoël, 2002, 154 p. 
 Paris : Gallimard jeunesse, 2007, 167 p. (Folio junior ; 940). 
 Paris : IMAV éd., 180 p. 

Roman français paru en 1960
Roman pour l'enfance et la jeunesse
Album illustré